Изясла́в Влади́мирович:
 Изяслав Владимирович (князь полоцкий) (ок. 978/979 — 1001) —  князь полоцкий в 989—1001 годах, сын киевского князя Владимира Святославича (св. Владимира) и полоцкой княжны Рогнеды, родоначальник династии полоцких князей, первый из древнерусских князей, носивших имя Изяслав.
 Изяслав Владимирович (князь муромский) (? — 1096) — князь курский до 1085 года, князь муромский с 1095 по 1096 год, сын Владимира Мономаха.
 Изяслав Владимирович (князь пронский) (? — 1217) — сын Владимира Глебовича Пронского.
 Изяслав Владимирович (князь путивльский) — один из действовавших в 1-й половине XIII века князей, возможно князь новгород-северский и киевский (подробнее см. Изяслав (князь киевский, XIII век)).